La autovía de Tabernas o A-92 es el tramo entre Tabernas y Viator de la autovía A-92, en Andalucía, España. Su única diferencia con el resto de tramos es que este pertenece a la Red de Carreteras del Estado, y por lo tanto es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, y no de la Junta de Andalucía, quien lo gestiono hasta el 2009. Empieza en el cruce con la carretera N-340, en el municipio de Tabernas, y termina en la salida 452 de la autovía del Mediterráneo.

Historia 

Antiguamente el recorrido se completaba por la N-340a en gran parte y otras carreteras provinciales.

Tramos

Salidas

Véase también 
 Anexo:Autovías interurbanas de España
 Red de carreteras de España
 A-92
 N-340a

Referencias

Enlaces externos 

92
Red de carreteras del Estado en Almería